Álvaro Domínguez Soto, calciatore spagnolo
Álvaro José Domínguez, calciatore colombiano